Kolessow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Kolessow (* 1984), kasachischer Radrennfahrer
 Anatoli Iwanowitsch Kolessow (1938–2012), sowjetischer Ringer
 Fjodor Iwanowitsch Kolessow (1891–1940), sowjetischer Politiker
 Pjotr Alexejewitsch Kolessow (1915–2004), sowjetischer Triebwerkskonstrukteur